Ford Model B (1904) – samochód produkowany w latach 1904 – 1906.
 Ford Model B (1932) – samochód produkowany w latach 1932 – 1934.